Levitation steht für:

 Levitation (Technik), ein technisches Verfahren, bei dem ein Objekt zum Schweben gebracht wird
 Levitation (Zauberkunst), ein klassischer Trick der Zauberkunst
 Levitation (Parapsychologie), ein parapsychologisches Phänomen
 eine umstrittene Methode der „Wasserbelebung“, siehe Belebtes Wasser
 Levitation (Musikgruppe), deutsche Musikgruppe

Siehe auch: